Ла Веинтисинко има више значења:

 Ла Веинтисинко, Компуерта де Ријего (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Веинтисинко (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику